Loja puede referirse a:

 Loja, cráter de impacto del planeta Marte.
 Condado de Loja, título nobiliario español.
 Marquesado de Loja, título nobiliario español.
 Corregimiento de Loja, entidad territorial ultramarina indiana fragmentaria e integrante en la administración del Imperio español.

Lugares

Ecuador 
 Loja, provincia.
 Loja, cantón.
 Loja, ciudad de la provincia homónima.

España 
 Loja, municipio de la provincia de Granada.
 Loja, comarca de la provincia de Granada.
 Loja, partido judicial de la provincia de Granada.

Estonia 
 Loja, localidad de la parroquia de Pühalepa, en el condado de Hiiu.

Letonia 
 Loja, localidad y capital de la municipalidad de Sēja.